Вита́лий Серге́евич Мико́ленко (; 29 мая 1999, Черкассы, Украина) — украинский футболист. Выступает на позиции левого защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера

«Динамо» Киев 
Воспитанник киевского «Динамо». С 2012 года выступал в ДЮФЛУ, в котором за четыре года провёл 85 матчей, забил 5 голов.

Дебютировал за «Динамо» U-19 ещё до выпуска из академии, 29 мая 2016 года, в матче 30-го тура юношеского чемпионата против «Ильичевца» (3:0). Этот матч был последний в том розыгрыше и не имел турнирного значения, поскольку «динамовцы» к этому моменту уже гарантировали себе чемпионство. Однако в следующем сезоне 2016/17 он стал основным игроком команды до 19 лет, сыграв в 21 матче (1 гол) и помог команде защитить титул.

20 августа 2017 дебютировал за первую команду в матче чемпионата против каменской «Стали», выйдя на 7 минуте на левый фланг защиты вместо травмированного Йосипа Пиварича.

25 октября 2018 года дебютировал в Лиге Европы, выйдя в стартовом составе «Динамо» в выездном матче против французского «Ренна» на «Роазон Парк», который завершился победой киевской команды 1:2. В сезоне 2018/19 был признан лучшим молодым игроком чемпионата Украины.

20 октября 2019 года забил свой первый гол в Премьер-лиге в домашней встрече с «Александрией», который стал единственным в матче и принёс клубу победу со счётом 1:0. В сезоне 2019/20 всего провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами, а также стал обладателем Кубка Украины 2019/20.

В начале сезона 2020/21 киевский клуб столкнулся с большим количеством травм, поэтому Миколенко перешёл играть на позицию центрального защитника, на которой он выступал на юношеском уровне. 19 сентября 2020 года в домашнем матче против «Львова» (3:1) впервые вывел «Динамо» на поле с капитанской повязкой, став вторым (после Виктора Цыганкова) самым молодым капитаном команды в матчах чемпионата Украины. На тот момент игроку исполнился 21 год и 113 дней. 14 марта 2021 года провёл свой 100-й поединок за киевское «Динамо», выйдя в стартовом составе на матч с «Зарёй» (2:0); из них 65 матчей в чемпионатах Украины, 26 — в еврокубках, 8 — в национальном Кубке и один — в Суперкубке. На счету защитника пять забитых мячей: 3 — в украинской Премьер-лиге (все в ворота «Александрии» в течение сезона 2019/20) и 2 — в еврокубковых встречах.

За киевское «Динамо» Миколенко выступал до конца 2021 года и в общей сложности провёл за родную команду 132 матча во всех турнирах, отметившись семью забитыми голами.

«Эвертон» 
1 января 2022 года о переходе Миколенко официально объявил английский футбольный клуб «Эвертон». Футболист подписал с новым клубом контракт сроком до 2026 года и выбрал 19-й номер. Сумма сделки официально не объявлялась. По сообщениям СМИ, переход защитника обошёлся английскому клубу примерно в 21-23 миллиона евро.

8 января 2022 года в матче Кубка Англии против «Халл Сити» состоялся дебют Миколенко за новый клуб. Защитник вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле весь матч, который завершился победой «Эвертона» со счётом 3:2 в дополнительное время. 8 мая 2022 года забил свой первый гол за «Эвертон», поразив ворота «Лестер Сити» в выездной встрече, которая завершилась победой «ирисок» со счётом 2:1. 25 мая 2022 года этот гол был признан лучшим голом «Эвертона» в сезоне. Всего же во второй половине своего дебютного сезона в Англии Миколенко принял участие в 16 матчах «Эвертона».

Карьера в сборной 

Дебютировал в национальной сборной Украины в 19-летнем возрасте 20 ноября 2018 года в товарищеском матче против Турции (0:0). 22 марта 2019 года сыграл свой первый официальный матч за сборную, выйдя в стартовом составе на матч против сборной Португалии. Игра отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 завершилась со счётом 0:0. Всего принял участие в семи матчах отбора на турнир из восьми и помог команде пробиться на Евро.

1 июня 2021 года был включен главным тренером Андреем Шевченко в официальную заявку сборной Украины для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года. На турнире сыграл в четырёх матчах сборной Украины, которая дошла до четвертьфинала.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 28 матчей / 1 гол; 12 побед, 10 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные 
 «Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины: 2020/21
 Вице-чемпион Украины (3): 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Украины (2): 2019/20, 2020/21
 Финалист Кубка Украины: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Украины (3): 2018, 2019, 2020

Личные 
 Обладатель премии Золотой талант Украины (3): 2018 (до 19 лет), 2019 (до 21 года), 2020 (до 21 года)
 Автор лучшего гола сезона в «Эвертоне»: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Эвертон»